Keiya Shiihashi (Chiba, 20 de junho de 1997) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Keiya Shiihashi começou a carreira no Vegalta Sendai. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai